Beamer steht für:
 Videoprojektor, Projektor für stehende und bewegte Bilder
 umgangssprachlich v. a. im nordamerikanischen Raum ein BMW-Motorrad (Bimmer sind BMW Autos)
 in der Sportart Cricket ein regelwidriger schneller Wurf, der den Schlagmann zu hoch erreicht
 Beamer (LaTeX), Teil der Layout-Software LaTeX, die es möglich macht, Präsentationen zu erstellen
 LML Beamer, Motorradmodell des indischen Herstellers LML
 spezielle Scheinwerfer mit beispielsweise mehrfarbigen Strahlenbündeln in der Bühnentechnik und Effektbeleuchtung
 Auf Star Trek zurückgehend wird die fiktive technisch realisierte Teleportation von Personen und Gegenständen oftmals „Beamen“ genannt

Beamer ist der Familienname folgender Personen:
 George N. Beamer (1904–1974), US-amerikanischer Politiker
 John V. Beamer (1896–1964), US-amerikanischer Politiker
 Raymond Hill Beamer (1889–1957), US-amerikanischer Entomologe
 Todd Beamer (1968–2001), Passagier an Bord von United-Airlines-Flug 93, der für seine Gegenwehr gegen diesen 9/11-Angriff postum als Held geehrt wurde

Siehe auch:

 Beemer
 Biemer